Министр юстиции Франции () — министерский пост в Правительстве Франции, который возглавляет министерство юстиции Франции и одновременно является хранителем печати (). 

Штаб-квартира министерства располагается в Париже, на Вандомской площади.

Функции и прерогативы министра 
К функциям министра относятся:
 контроль над созданием, обслуживанием и администрированием судов;
 участие в качестве вице-председателя судебного совета (который контролирует судебные исполнения и консультирует по прокурорским исполнениям);
 надзор за прокуратурой;
 прямые поправки и пенитенциарная система;
 предложение законодательных актов, затрагивающих гражданское или уголовное законодательство или процедуры.

Текущей темой споров является степень контроля, которую должен иметь министр юстиции на прокурора. Хотя было бы желательно, что обвинение не должны следовать прихоти исполнительной власти, особенно в делах, связанных с политиками (коррупция и т.д.), некоторые утверждают, что прокуратура отвечает за то, чтобы никто не смог сбиться с пути.

Министр юстиции также занимает церемониальную должность Хранителя печати и, как ой, является Хранителем Большой государственной печати Франции.

Нынешний министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, с 6 июля 2020 года.

История

Министры юстиции Франции с 1790 года

Конституционная монархия (1790—1792)

Первая республика (1792—1804)

Первая империя (1804—1814)

Первая реставрация Бурбонов (1814—1815)

Сто дней

Вторая реставрация Бурбонов (1815—1830)

Июльская монархия (1830—1848)

Вторая республика (1848—1852)

Вторая империя (1852—1870)

Третья республика (1870—1940)

Режим Виши (1940—1944)

Свободная Франция (1941—1944)

Временный режим (1944—1946) и Четвёртая республика (1946—1958)

Пятая республика (1958—)

См. также 
 Премьер-министр Франции;
 Министр иностранных дел Франции;
 Министр внутренних дел Франции;
 Министр финансов Франции;
 Министр обороны Франции.

Ссылки 
 Официальный сайт на французском.

Примечания